Willcox (Arizona), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Orlando B. Willcox (1823-1907), Amerikaans generaal
 Toyah Willcox (1958), Brits zangeres

Zie ook
 Wilcox (doorverwijspagina)